Сандетс — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Сандетс — коммуна во Франции, департамент Жиронда